Коровицкий — русская фамилия. Имеет женскую форму Коровицкая
 Коровицкий, Александр Сикстович (1797—1864) — российский юрист, профессор Московского университета.

 Коровицкая, Янина (род. 1954) — польская спортсменка (конькобежный спорт), чемпионка Польши 1976 года, участница Олимпийских игр 1976 года.